Die goldene Gans bezeichnet:
 Die goldene Gans, Märchen der Brüder Grimm
 Die goldene Gans (1932), US-amerikanischer Zeichentrick
 Die goldene Gans (1944), deutscher Zeichentrick von Lotte Reiniger
 Die goldene Gans (1953), deutsche Märchenverfilmung von Walter Oehmichen
 Die goldene Gans (1964), deutsche Märchenverfilmung von Siegfried Hartmann
 Die goldene Gans (1994), deutscher Spielfilm von Franz Seitz
 Die goldene Gans (2013), deutsche Märchenverfilmung von Carsten Fiebeler

 Die Goldene Gans (Klagenfurt) ist eine Figur über dem Tor des ältesten Hauses der Landeshauptstadt von Kärnten
Siehe auch:
 Zur Goldenen Gans